Romániai települések
 Mătişeşti Fehér megyében, Arada községben
 Mătişeşti Fehér megyében, Csurulyásza községben